Tajemnice Smallville – amerykański serial science-fiction
 Smallville – fikcyjne miasto z komiksu Superman